Новомо́рская улица — улица в Советском районе Новосибирска (микрорайон ОбьГЭС).

Начинается от въезда на плотину ГЭС напротив мозаичного панно «Покорители Оби», заканчивается возле пляжа, примыкающего к парку «У моря Обского». От Новоморской улицы отходят улицы Ветлужская, Летняя и Мухачёва. Одна сторона улицы образована жилыми домами, другая — парковой зоной.

Достопримечательности 
 Музей Советского района;
 Памятник воину-освободителю «Алёша»;
 Парк «У моря Обского».

Организация 
 Новосибирская ГЭС;
 Активный город, МКУ, координационный центр;
 Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района.

Транспорт 
На улице отсутствует движение общественного транспорта. Ближайшие остановки — «ГЭС», находящаяся возле плотины; «Кинотеатр Волна» — на Ветлужской улице; «Больница (Софийская ул.)» на Софийской улице. Все остановки обслуживают автобусы и маршрутные такси.

Галерея

См. также 
 Смоленская улица

Примечания

Ссылки 
Новоморская улица на 2ГИС 
Новоморская улица на Google Street View

Улицы по алфавиту
Улицы Новосибирска
Улицы Советского района Новосибирска